Corepile est un éco-organisme ayant pour vocation d’organiser la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables usagés sur le territoire français. Créé en 1999 par les membres du Syndicat français des fabricants de piles et accumulateurs portables (SPAP), l'organisme a pour objectif de mutualiser les efforts réunis des acteurs de l’industrie et de la distribution dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.

Agréé par arrêté ministériel  du  pour 6 ans, Corepile est une société anonyme à but non lucratif contrôlée par une commission consultative constituée de représentants des acteurs concernés (du ministère de l’Écologie, du ministère des Finances, de l’ADEME, de collectivités territoriales, de producteurs, de la distribution commerciale, d’entreprises d’élimination des déchets, d’associations de protection de l'environnement et d’organisations de consommateurs).

Cadre réglementaire 
Depuis le décret du  modifié par la directive européenne du  et sa traduction en droit français, les metteurs en marchés ont l’obligation d’organiser l’enlèvement, le recyclage, la valorisation, l’élimination et la communication pour les piles et accumulateurs portables usagés. 

Corepile intervient dans le cadre d’un cahier des charges de son agrément qui fixe des objectifs nationaux annuels en matière de collecte.

Financement
À travers leur adhésion, les metteurs en marché (fabricants, importateurs, introducteurs, distributeurs sous leur propre marque) délèguent leurs obligations d’organiser l’enlèvement, le recyclage, la valorisation et l’élimination des piles et accumulateurs portables usagés ainsi que la sensibilisation du grand public à Corepile.

Organisation logistique
La filière Corepile s’appuie sur un réseau de prestataires réalisant les opérations de collecte, regroupement, tri puis recyclage des piles et accumulateurs portables et sur plus de 32500 points de collecte (déchetteries, enseignes alimentaires, enseignes de bricolage, audioprothésistes, entreprises, écoles etc.) présents en France métropolitaine, en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte.

Notes et références 

Entreprise d'assainissement ayant son siège en France
Recyclage en France
Stockage de l'énergie